

Persone 
 Deborah Eisenberg (1945) – scrittrice e attrice statunitense
 Harvey Eisenberg (1912-1965) – animatore e fumettista statunitense
 Jesse Eisenberg (1983) – attore statunitense
 Hallie Kate Eisenberg (1992) – attrice statunitense
 Harvey Eisenberg (1911-1965) – animatore e fumettista statunitense
 Lewis Eisenberg (1942) – diplomatico, imprenditore e ambasciatore statunitense
 Ned Eisenberg (1957-2022) – attore statunitense

Storia 
 Sassonia-Eisenberg – Stato tedesco esistito tra il 1680 e il 1707

Geografia

Austria 
 Deutsch Schützen-Eisenberg – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Eisenberg – frazione di Krumau am Kamp, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Eisenberg an der Pinka – ex comune ora frazione di Deutsch Schützen-Eisenberg, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Eisenberg an der Raab – ex comune ora frazione di Sankt Martin an der Raab, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Germania 
 Eisenberg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Eisenberg – città nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Eisenberg – frazione di Moritzburg, comune nel circondario di Meißen (Sassonia)
 Eisenberg (Pfalz) – città nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) – comunità amministrativa con capoluogo Eisenberg (Pfalz)

Polonia 
 Eisenberg – antico nome tedesco di Żelazna Góra, frazione della città di Braniewo nel distretto di Braniewo (Varmia-Masuria)

Repubblica Ceca 
 Eisenberg – antico nome tedesco di Ruda, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
 Eisenberg – antico nome tedesco di Jezeří, frazione della città di Horní Jiřetín nel distretto di Most (Ústí nad Labem)
 Eisenberg an der March – antico nome tedesco di Ruda nad Moravou, comune nel distretto di Šumperk (Olomouc)

Pagine correlate 
Heisenberg – pagina di disambiguazione